Arild Gilbert Sundgot, mais conhecido como Arild Sundgot (Ulsteinvik, 17 de abril de 1978), é um futebolista norueguês que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Lillestrøm.

Ligações externas 
 Estatísticas do jogador na seleção nacional 

Futebolistas da Noruega